N35 steht für:

 die Nationalstraße N35 in Frankreich, siehe Route nationale 35
 eine Fernstraße in Togo, siehe N35 (Togo)
 N35, ein Bildcode der Gardiner-Liste zur Kategorisierung der ägyptischen Hieroglyphen, siehe Gardiner-Liste #N – Himmel, Erde und Wasser